Landt ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Krause Landt (* 1963), deutscher Verleger und Journalist
 Artur Landt (* 1958), deutscher Journalist und Fotobuchautor
 August Landt (1809–1896), apostolischer Feldvikar der k.u.k. Armee
 Erhard Landt (1900–1958), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Frants Landt (1885–1975), dänischer Marinemaler
 Jürgen Landt (* 1957), deutscher Autor
 Jørgen Landt (1751–1804), dänischer Pfarrer, Botaniker und Färöerforscher

Siehe auch:

 Land
 Lant